Onderstaande lijst bevat alle gemeenten  in de Turkse provincie Istanboel.

 L
Istanb